Электроника МС 1504 — первый советский портативный персональный компьютер в форм-факторе «laptop» на процессоре КР1834ВМ86 (i80C86 совместимый). Представлен в 1990 году. Первоначально имел название ПК-300 и цену в 50 тысяч рублей или 550 долларов США. В качестве прототипа использован небольшой портативный компьютер «T1100 PLUS» фирмы Toshiba (:en:Toshiba T1100).

Технические характеристики 
 Центральный процессор: КР1834ВМ86 (ДЛ-24А) на тактовой частоте 4,77 МГц и 7,16 МГц в режиме Turbo.
 Разрядность процессора: 16 бит
 Разрядность шины данных: 8 бит
 Память: ОЗУ — 640 КБ
 Видеоконтроллер: CGA (640х200 точек/4 оттенка серого или 80х25 символов)
 Полная масса: 4,5 кг (с аккумуляторами)

Интерфейсы 
 Параллельный интерфейс: ИРПР-М (Centronics)
 Последовательный интерфейс: Стык С2 (RS-232)
 Интерфейс для подключения внешнего многоцветного монитора по ГОСТ 28406-89 (RGB)
 Интерфейс для подключения внешнего одноцветного монитора по ГОСТ 28406-89 (ВИДЕО)
 Возможность подключения внешнего дисковода 5,25" емкостью 360 кбайт.
 Контроллер на два 3,5" дисковода
 число каналов сопряжения с НГМД: 2
 Форматированная ёмкость — 720 кбайт

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Ноутбук: Сделано в БССР  беседа с участницей разработки компьютера.
 

Компьютеры СССР
Появились в 1991 году в СССР